

Sigle 
Langage symbolique d'enseignement – linguaggio di programmazione sviluppato presso la Supélec nei tardi anni '70
 London School of Economics – college dell'Università di Londra (per esteso London School of Economics and Political Sciences)
 London Stock Exchange – Borsa valori di Londra

Codici 
 LSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto La Crosse municipal, La Crosse (Wisconsin), Stati Uniti